

Населені пункти та їхні частини
 Мініково — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мініково — село в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мініково — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки